O Rio Almaş é um rio da Romênia afluente do rio Jaidon, localizado no distrito de Covasna.

Rios da Roménia